Маури́сио Ма́кри ( ; род. 8 февраля 1959, Тандиль) — аргентинский государственный и политический деятель. Президент Аргентины с 10 декабря 2015 года по 10 декабря 2019 года. 

В прошлом был депутатом Нижней палаты аргентинского парламента, мэром Буэнос-Айреса (с 24 июня 2007 года по 10 декабря 2015 года). Президент футбольного клуба «Бока Хуниорс» (1995—2007).

В 2016 году американский новостной журнал Time назвал Макри одним из 100 самых влиятельных людей мира и самым влиятельным президентом Латинской Америки.

Идеологически он идентифицирует себя как умеренного центриста и либерального консерватора среди правоцентристов Аргентины. Выступает против излишнего уклона в сторону Китая и России.

Биография 
Макри родился в Тандиле (провинция Буэнос-Айрес) в семье итальянского иммигранта владельца строительного и автомобилестроительного конгломерата SOCMA Франко Макри, состояние которого на 1998 г. оценивалось в 730 млн. долларов.

Окончил Католический университет Аргентины по специальности гражданское строительство.

С 1985 года начал заниматься бизнесом в обширной сети компаний, основанной его отцом.

В 1991 г. был похищен. В 1992 году стал вице-президентом автомобильной компании Sevel.

С 1995 по 2007 год возглавлял в качестве президента футбольный клуб «Бока Хуниорс», который перед его приходом находился в долгом кризисе. В начале XXI века «Бока» стала одним из сильнейших клубов мира, выиграв множество титулов как на внутренней, так и на международной арене, включая четыре Кубка Либертадорес, по два Южноамериканских и Межконтинентальных кубка.

Политическая деятельность 
В 2003 году Макри основал политическую партию «Приверженность переменам» (CPC), которая заложила основу для партии-преемницы, Республиканского предложения (PRO).

В 2003 году Макри включился в борьбу за пост главы Буэнос-Айреса и выиграл первый этап голосования, однако во втором этапе уступил Анибалю Ибарре.

В 2005 году Макри стал представителем Буэнос-Айреса в парламенте Аргентины. В феврале 2007 года Макри объявил, что вновь будет бороться за пост мэра города. В первом раунде он набрал 45,6 % голосов, во втором — 60,96 % и стал мэром 12,5-миллионного мегалополиса. Макри расценивался как неофициальный лидер оппозиции в Аргентине, которая набирала силу в стране после экономического кризиса 2001 года, и его победа расценивалась как поражение действующего на тот момент президента Нестора Киршнера. В 2011 Макри был повторно избран мэром.

Президентство 
Президентство Макри было сосредоточено на реформировании национальной экономики и улучшении дипломатических отношений.

Его президентство критиковали за то, что он не смог существенно реформировать экономику, но при этом хвалили за борьбу с коррупцией и повышение конкурентоспособности Аргентины.

Оппозиция выдвинула его на пост президента Аргентины на президентских выборах в октябре 2015 года. В первом туре выборов 25 октября Макри набрал 34,15 % голосов и занял второе место. Кандидат правящей партии Даниэль Сиоли получил 37,08 % голосов. Во втором туре 22 ноября 2015 года Макри выиграл у Сиоли, получив 51,4 % голосов, и 10 декабря 2015 года вступил в должность президента Аргентины. В тот же день Макри сложил полномочия столичного мэра, которые перешли Орасио Родригесу Ларрете.

Экономическая политика 
Макри начал свое президентство с экономическими трудностями, перенесенными из предыдущих правительств. Резервы Центрального банка Аргентины были истощены; инфляция превысила 30 процентов, хотя широко дискредитированный Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины (INDEC) предоставил более низкий показатель.

В стране были самые высокие налоговые ставки в своей истории, но дефицит государственного бюджета составлял восемь процентов. С 2001 г. был суверенный дефолт, и существовал конфликт с хедж-фондами; жесткий валютный контроль действует с 2011 года. Поскольку Аргентина является развивающейся страной, глобальное падение цен на сырьевые товары привело к сокращению доходов от торговли.

Маурисио Макри перевёл Аргентину от системы фиксированного обменного курса к системе плавающего курса, отменил налоги на экспорт и сократил субсидии на энергию, чтобы сократить бюджетный дефицит. Он отказался от шоковой терапии и внес изменения постепенно.

Макри отменил валютный контроль, но инфляция осталась высокой, а валютный кризис в Аргентине в 2018 году привел к ссуде от Международного валютного фонда (МВФ), крупнейшей из когда-либо предоставленных ссуд.

Тарифы на соевые бобы, самый прибыльный экспорт Аргентины, были снижены с 35 до 30 процентов.

Бока Хуниорс 

В 1995 году Макри победил на выборах президента спортивного клуба «Бока Хуниорс». За время его президентства первая команда получила семнадцать титулов, среди которых выделяются четыре Кубка Либертадорес и два Межконтинентальных Кубка, будучи президентом с наибольшим количеством титулов в истории клуба.

В 1996 году Макри торжественно открыл стадион Луиса Конде, принадлежащий баскетбольному и волейбольному дивизионам Бока Хуниорс, вместимостью две тысячи человек, реконструировал Ла Бомбонера, а в следующем году создал инвестиционный фонд для покупки игроков, прибыль от которых будет поделена: 50% для «Бока Хуниорс» и еще на 50% для инвесторов. Он вложил в этот фонд 20 миллионов долларов и ограничил его деятельность периодом своего управления клубом.

Награды 
 Гранд-офицер ордена Звезды Итальянской солидарности (Италия, 27 декабря 2009 года)
 Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (Франция, 25 февраля 2016 года)
 Кавалер Большого креста ордена Ацтекского орла (Мексика, 25 июля 2016 года)
 Кавалер орденской цепи Изабеллы Католической (Испания, 20 февраля 2017 года)
 Кавалер Большого креста ордена Нидерландского льва (Нидерланды, 27 марта 2017 года)
 Кавалер Большая лента ордена Хризантемы (Япония, 31 марта 2018 года)

Примечания

Литература 
 Кирилл Неверов Маурисио Макри: новый курс для Аргентины // Внешняя политика: журнал о сообществе и профессии. 21 февраля 2017

Ссылки 
 Биография 
 Маурисио Макри официально вступил в должность президента Аргентины
 Формула власти. Президент Аргентины Маурисио Макри - Россия 24

Мэры Буэнос-Айреса
Кандидаты в президенты Аргентины
ФК «Бока Хуниорс»
Предприниматели Аргентины
Члены Палаты депутатов Аргентины
Политики XXI века
Президенты, вступившие в должность в 2015 году
Выпускники Колумбийской школы бизнеса
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Уортонской школы бизнеса